atto,  az alapegység trilliomod részét jelölő SI-prefixum
 Atto, japán mangaka, aki elsősorban a Non non bijori című mangasorozata révén ismert.